Die 18. Champions Trophy der Damen im Hockey hat vom 10. bis zum 18. Juli 2010 in Nottingham stattgefunden.

Teilnehmer 

  (Olympiasieger 2008 und Weltmeister 2006)
  (Titelverteidiger)
  (Gastgeber)
  (Sieger der Champions Challenge 2009)
  (Zweiter Olympia 2008)
  (Vierter Olympia 2008)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 Spielreporte, Auszeichnungen, Torschützenliste Archivlink von www.fihockey.org
 Champions Trophy 2010 bei tms.fih.ch

2010
Hockey 2010
Sportveranstaltung in Nottingham
Hockeywettbewerb in England